Personen

Billy J. Kramer, Brits popzanger
Boaz Kramer, Israëlisch rolstoeltenniser
Brecht Kramer, Nederlands schaatsster
 Cosmo Kramer, personage in Seinfeld
 Denise Kramer-Scholer (1910-?), Zwitserse schermster
Edmond Kramer, Zwitsers voetballer
Frank Kramer, Nederlands presentator/voetballer
Frank Kramer, Amerikaans wielrenner; wereldkampioen sprint (1912)
Friso Kramer, Nederlands industrieel ontwerper
Haije Kramer, Nederlands schaker
Hendrik Hendriks Kramer, Nederlands architect.
Jessy Kramer, Nederlands handbalster
Jeroen Kramer, Nederlands presentator
Josef Kramer, Duits kampcommandant (Bergen-Belsen)
Kenny Kramer, voormalige Amerikaanse stand-upcomedian
Mark Kramer, Amerikaans muzikant/componist/producer
Marita Kramer, Oostenrijks schansspringster
Michiel Kramer, Nederlands voetballer
Nic Kramer, Nederlands bedrijfskundige
Piet Kramer, Nederlands architect
Pieter Kramer, Nederlands theater-, televisie- en filmregisseur
Pyt Kramer, Nederlands taalkundige
Rachel Kramer, Nederlands zangeres
Ramon Kramer, Nederlands voetballer
Rijk Kramer, Nederlands arts
Sjors Kramer, Nederlands voetballer
Sven Kramer, Nederlands schaatser
Wolfgang Kramer, Duits spelontwerper
Yep Kramer, Nederlands schaatser
Topografie
Kramer (North Dakota)
Economie
Marskramer, verkoper
Muziek
Kramer (Nederlandse band), band uit Amsterdam
Kramer (gitaar), Amerikaans gitaarmerk
Transport
Kramer (Nederland), Nederlands motorfietsmerk
Kramer (Laubus-Eschbach), Duits motorfietsmerk
Kramer (tractormerk), Duits tractormerk

Zie ook 
Cramer